El término New Age puede referirse:

a Nueva era, un movimiento cultural (denominado muy habitualmente con la expresión inglesa "New Age"), con distintas manifestaciones;
a la música new age, un género musical relacionado con ese movimiento cultural, considerado como música para la relajación;
a New Age Private Music, un sello fonográfico especializado en ese género musical.